San Vito (ital. und span. für ‚Veit‘) ist der Name folgender Orte:

in Costa Rica:
 San Vito (Costa Rica)

in Italien:
 San Vito (Provinz Varese), Provinz Varese
 San Vito (Sardinien), Provinz Sud Sardegna
 San Vito di Cadore Provinz Belluno, Region Venetien 
 San Vito lo Capo, Provinz Trapani, Region Sizilien 
 San Vito Chietino, Provinz Chieti in den Abruzzen 
 San Vito sullo Ionio, Provinz Catanzaro
 San Vito di Leguzzano, Provinz Vicenza, Venetien
 San Vito dei Normanni Provinz Brindisi, Apulien 
 San Vito Romano, Provinz Rom
 San Vito al Tagliamento, Provinz Pordenone, Friaul-Julisch Venetien 
 San Vito al Torre, Provinz Udine, Friaul-Julisch Venetien
 San Vito, Ortsteil von Montignoso, Provinz Massa-Carrara
 San Vito, Ortsteil von Turin
 San Vito, Stadtviertel von Triest
 Bagnolo San Vito, Provinz Mantua 
 Celle di San Vito, Provinz Foggia 
 Monte San Vito, Provinz Ancona in den Marken